Сезон 2009 стал 18-м в российской истории футбольного клуба «Торпедо» Москва. Клуб, до 2007 года игравший только в высшем дивизионе страны (как в России, так и в СССР), в 2009 году впервые выступал в любительской футбольной лиге.

В 2008 году клуб не смог сохранить прописку в первом дивизионе, вылетев во второй. Однако 19 марта 2009 года стало ясно, что по воле президента клуба А. В. Тукманова «Торпедо» не выступит в турнире под эгидой ПФЛ. Единственной возможностью стало выступление в любительской футбольной лиге. Клуб уверенно выиграл турнир в дивизионе «А» зоны «Москва», тем самым получив место во втором дивизионе. Лицензирование было успешно пройдено.

Состав 

 Главный тренер: Вячеслав Даев

Товарищеские матчи

Любительская футбольная лига 2009

Календарь

Турнирное положение 

Лучшие бомбардиры:
 Черешнев (Торпедо) — 23
 Сосулин (Приалит Реутов) — 23

Финальный турнир третьего дивизиона

Примечания

Ссылки 
 Матчи клуба в 2009 году на официальном сайте ФК «Торпедо Москва»
 Новости 2009 года на официальном сайте клуба

2009
Торпедо Москва